Louis Delanois (1731 - 1792), un menuisier en sièges français.